Glüsig steht für:

 Glüsig (Hohe Börde), Ortsteil der Gemeinde Hohe Börde
 Lauinger Mühlenriede, Nebenfluss der Schunter